Бобоев — таджикская фамилия. Известные носители:

 Бобоев, Шериддин (род. 1999) — таджикский футболист, нападающий.
 Бобоев, Юлчи (1912—1994) — советский партийный и хозяйственный деятель.